Porinidae är en familj av mossdjur. Porinidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Porinidae finns 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Porinidae